Die Red Deer Rebels sind ein kanadisches Junioren-Eishockeyteam aus Red Deer, Alberta, das in der Western Hockey League spielt. Seine Heimspiele trägt das Franchise im Peavey Mart Centrium aus.

Geschichte 
Das Team wurde bereits 1992 gegründet, wirklich erfolgreich spielten die Rebels allerdings erst im neuen Jahrtausend, als sie zwischen 2001 und 2003 dreimal in Folge den Titel der WHL Eastern Conference gewinnen konnten. 2001 gewann man zudem die Meisterschaft der WHL und krönte die Saison schließlich mit dem Sieg des Memorial Cups, die Meisterschaft der Dachorganisation CHL, die jährlich zwischen den Meistern der drei kanadischen Top-Juniorenligen WHL, OHL und QMJHL ausgespielt wird. Im Finale  erzielte Doug Lynch das entscheidende Overtime-Tor gegen die Val-d'Or Foreurs.

Der Trainer, General Manager, Präsident sowie Besitzer Brent Sutter war während seiner Zeit in Red Deer ebenfalls als Trainer der Kanadischen Juniorennationalmannschaft bei der WM 2005 und 2006 erfolgreich. Zur Saison 2007/08 übernahm sein Bruder Brian das Amt des Trainers und GMs bei den Rebels.

Logos

Spielzeiten

Berühmte ehemalige Spieler 
Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Red Deer Rebels verbrachten, machten später auch in der National Hockey League Karriere. Einige von ihnen sind:

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

 
Eishockeyverein (Western Hockey League)
Organisation (Alberta)
Gegründet 1992